Lembang (Garut), een dorp in het regentschap Garut in de Indonesische provincie West-Java
 Lembang (Leles), een bestuurslaag in Indonesië
 Lembang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bandung Barat in de Indonesische provincie West-Java
 Lembang (plaats), een plaats in de Indonesische provincie West-Java
 Lembang (West-Bandung), een dorp in het regentschap West-Bandung in de Indonesische provincie West-Java
 Lembang (Zuid-Celebes), een dorp in de Indonesische provincie Zuid-Celebes